Les Colladetes és el nom d'una muntanya de 289 metres que es troba al terme municipal del Perelló, a la comarca catalana del Baix Ebre. Forma part d'una prolongació vers l'est del Massís de Cardó i té un parc eòlic sobre la carena.

Referències 

Muntanyes del Perelló
Massís de Cardó
Parcs eòlics